Vásárosnamény steht für:

 Vásárosnamény, Stadt im Kreis Vásárosnamény, Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungarn
 Kreis Vásárosnamény, Kreis im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungarn
 Kleingebiet Vásárosnamény, ehemalige Verwaltungseinheit im Nordosten des Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungarn (bis 2012)